Megachile melanopyga (centauriebehangersbij) is een vliesvleugelig insect uit de familie Megachilidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1909 door Cockerell.

De bij is voor het eerst in Nederland waargenomen in juni 2020 in de buurt van Haarlem.

melanopyga